En Pologne, Zabrodzie est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Zabrodzie, dans le powiat de Wyszków
 du village de Zabrodzie, chef-lieu de cette gmina
 du village de Zabrodzie, dans le powiat d'Ostrołęka.

dans d'autres voïvodies :
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Łódź
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Lublin
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Zabrodzie, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie